Radziecka Encyklopedia Historyczna (tyt. org. ) – 16-tomowa encyklopedia historyczna wydana w ZSRR w latach 1961-1976 pod egidą Akademii Nauk ZSRR. Zawiera 25 tys. haseł. Bogato ilustrowana (mapami, zdjęciami, tablicami). Była wydawana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe „Radziecka Encyklopedia” z siedzibą w Moskwie. Głównym redaktorem encyklopedii był akademik Akademii Nauk ZSRR Jewgienij Żukow (1907–1980). Paginacja w encyklopedii nie opiera się na numeracji stron tylko kolumn (dwóch na każdej stronie) w jakich drukowany jest jej tekst.

Tomy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Radziecka Encyklopedia Historyczna on-line ros.

Radzieckie encyklopedie
Utwory literackie z 1961